Hr. Ms. Van Ghent, бортовая литера GT (Его величества Ван Гент) — эсминец флота Нидерландов типа Ван Гент, головной в серии. До 1934 года носил название De Ruyter.

Заложен на верфи «Koninklijke Maatschappij de Schelde» в Флиссингене 21 августа 1925 года, спущен на воду 23 октября 1926 года, вступил в строй 31 мая 1928 года.

15 февраля 1942 года сел на риф Бамиджо в проливе Банка в точке с координатами  и подорван экипажем.

Ссылки 
 Admiralen-class destroyers

Эскадренные миноносцы типа «Ван Гент»